Comunas francesas da Occitânia
 Montoulieu (Ariège)
 Montoulieu (Hérault)

Ver também
Montolieu — comuna do departamento de Aude

Desambiguações de topônimos